|componenta=
|suprafață_totală_km2=113.78
|suprafata_metropolitana_km2=
|altitudine=321
|populație_note_subsol=
|populație=61181
|recensământ=2006-12-31
|densitate=
|populatie_urbana=
|populatie_metropolitana=
|an=
|fus_orar=CET
|fus_orar_DST=CEST
|utc_offset=+1
|utc_offset_DST=+2
|camp1_gol_nume=Număr de înmatriculare (auto)
|camp1_gol_info=AA (alt: GD)
|cod_poștal=73525–73529
|tip_cod=Cod zonal
|cod=07171
|website=www.schwaebisch-gmuend.de
|descriere_hartă2= 
}}

Schwäbisch Gmünd este un oraș din landul Baden-Württemberg, Germania.

Vezi și 

 Listă de orașe din Germania